Dritte Volleyball-Liga 2015/16 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2015/16 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2015/16 (Männer)